Кыртаёль:

 Кыртаёль (приток Берёзовки) — река в России, протекает в Республике Коми. 
 Кыртаёль (приток Щугора) — река в Российской Федерации, протекает в Республике Коми.